Geropa é um gênero monotípico de cerambicídeo da tribo Achrysonini, com distribuição nos Estados Unidos e México.

Espécie
 Geropa concolor (LeConte, 1873)

Geropa
Gêneros monotípicos de cerambicídeos